Mühlbächle ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Mühlbächle, anderer Name des Mühlbachs (Schussen), rechter Zufluss der Schussen vor Weiler, Gemeinde Meckenbeuren, Bodenseekreis
 Mühlbächle (Starzel), rechter Zufluss der Starzel in Jungingen, Zollernalbkreis
 Mühlbächle (Weiherbach), linker Nebenstrang-Oberlauf des teils auch Woldsbach genannten Weiherbachs (zur Breg) bis zur ehemaligen Glasermühle bei Herzogenweiler, Stadt Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis; ist rechte Anleitung des Wolfbachs (!) (zum Holenbach, zur Brigach)
 Mühlbächle (Zizenhäuser Aach), linker Zufluss der Zizenhäuser Aach (rechter Hauptstrang-Oberlauf der Stockacher Aach) in Hoppetenzell, Stadt Stockach, Landkreis Konstanz

Siehe auch:
 Mühlbach
 Mühlbachl
 Mühlbächl, linker Oberlauf der Floß (zur Waldnaab) bis Altenhammer, Gemeinde Flossenbürg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern